Miho Yoshioka ist der Name folgender Personen:

* Miho Yoshioka (Schauspielerin) (* 1980), japanische Schauspielerin und Model
 Miho Yoshioka (Seglerin) (* 1990), japanische Seglerin